St. Pius steht für:
 eine Piuskirche, siehe dort
 St. Pius (Gemeinde Steegen), Ortschaft der Gemeinde Steegen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich